Австрийская Бундеслига 1986/1987 () — 76-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 22 июля 1986 года и закончился 26 июня 1987 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
 Сезон 1986/1987 на rsssf.com

1986/1987
Спорт в Австрии в 1986 году
Спорт в Австрии в 1987 году
Австрия
Австрия